I Ho (1973) dél-koreai röplabdázó, olimpikon
 I Ho (1976) dél-koreai evezős, olimpikon
 I Ho (1984) dél-koreai válogatott labdarúgó